Gerstinger ist der Familienname folgender Personen:

 Hans Gerstinger (1885–1971), österreichischer Altphilologe
 Heinz Gerstinger (1919–2016), österreichischer Dramaturg, Schriftsteller und Historiker